Murter, otok kod Šibenika
 Murter (Murter-Kornati), naselje na otoku Murteru, u općini Murter-Kornati
 Murter-Kornati, općina kod Šibenika